Der Kremlin Cup 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Oktober 2004 statt.

Im Einzel gewann Anastassija Myskina gegen Jelena Dementjewa mit 7:5 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Anastassija Myskina / Wera Swonarjowa mit 6:3, 4:6 und 6:2 gegen Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2004 fand vom 9. bis 11. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski